Чорна гадюка — це:
 Застаріле найменування гадюки звичайної (Vipera berus).
 Застаріле найменування гадюки Нікольського (Vipera nikolskii).
 Спільне найменування гадюки Нікольського та меланістів гадюки звичайної (раніше їх не розрізняли як окремих два види).
Чорна гадюка також має назву ґа́лиця.

Інше 
Чорна гадюка () — історичний ситком британського каналу Бі-бі-сі, з актором Ровеном Аткінсоном у головній ролі.

Примітки